Kalibening kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kalibening (administrativ by i Indonesien, lat -7,54, long 109,64), Jawa Tengah, 
 Desa Kalibening (administrativ by i Indonesien, lat -7,35, long 109,82), Jawa Tengah, 
 Desa Kalibening (administrativ by i Indonesien, lat -7,25, long 109,63), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Kalibening, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar